Jolene hace referencia a más de un artículo en Wikipedia:

 «Jolene», canción de Dolly Parton.
 Jolene, álbum de Dolly Parton.
 Jolene, película estadounidense de 2008.
 Jolene, personaje del juego The Legend of Zelda: Phantom Hourglass.
 Jolene, personaje del juego Paper Mario.